Cossio är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Havet är nära Cossio åt sydost. Den högsta punkten i närheten är Tower,  meter över havet,  kilometer väster om Cossio. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Commandante Ferraz Station,  kilometer norr om Cossio.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis